El término Estación de Elche puede estar refiriéndose a:

 la estación de Elche-Carrús, situada en la localidad española de Elche.
 la estación de Elche-Mercancías, situada en la localidad española de Elche.
 la estación de Elche-Parque, situada en la localidad española de Elche.
 la estación de Elche-Matola, futura estación que acogerá los servicios de alta velocidad.